Denne liste over fredede bygninger i Horsens Kommune viser alle fredede bygninger i Horsens Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Horsens Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

 
WikiProjekt Wiki Loves Monuments